Полуэ́льф — потомок эльфа и человека.

 Полуэльф — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
  — в мирах Dungeons & Dragons.